

Toponymes 
 Bamako est la capitale du Mali, sur le Niger.
 Bamako est un film franco-américano-malien d'Abderrahmane Sissako sorti en 2006
 « Bamako-sur-Seine », nom informel désignant parfois avec humour la commune française de Montreuil en Seine-Saint-Denis, en raison de la part importante de sa population malienne ou d'origine malienne (estimée à 10 %), probablement la plus grosse communauté malienne de France.
 Bamako, un village du département de Tiéfora, dans la province de la  Comoé et la région des Cascades au Burkina Faso.
 Bamako, un village du département de Diébougou, dans la province du Bougouriba et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.

Notes et références 

Homonymie de toponyme